В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Tashkent Open 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Ірода Туляганова здобула титул, у фіналі перемігши Франческу Ск'явоне 6-3, 2-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Анна Смашнова (1-ше коло)
  Сара Пітковскі (півфінал)
  Аліна Жидкова (1-ше коло)
  Ї Цзін-Цянь (півфінал)

 Джулія Казоні (1-ше коло)
 Марлен Вайнгартнер (1-ше коло)
 Кетеліна Крістя (1-ше коло)
 Петра Мандула (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Tashkent Open